Ле́бедєв — поширене російське прізвище.

 Лебедєв Анатолій
 Лебедєв Анатолій Олексійович (1931–2012) — учений-механік у галузі міцності матеріалів і конструкцій, академік Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій СРСР і України.
 Лебедєв Анатолій Тихонович (1934) — академік Академії наук вищої освіти України, відмінник аграрної освіти та науки, професор, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри тракторів та автомобілів Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.
 Лебедєв Андрій Володимирович (1980—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лебедєв Артемій Андрійович (1975) — російський дизайнер.
 Лебедєв Василь Дмитрович (1934—1982) — евенський поет, мовознавець, фольклорист, перекладач.
 Лебедєв Володимир Олександрович — російський пілот, власник кількох авіаційних заводів в Російській імперії.
 Лебедєв Віктор
 Лебедєв Віктор Миколайович (1988) — якутський борець, чемпіон світу.
 Лебедєв Віктор Михайлович (1935)  — російський композитор.
 Лебедєв Віктор Михайлович (1924—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Лебедєв Віктор Тимофійович (1932—2001) — радянський і білоруський актор.
 Лебедєв Володимир Костянтинович — академік НАНУ.
 Лебедєв Дмитро Васильович (1941) — доктор технічних наук, провідний науковий співробітник відділу інтелектуальних автоматичних систем МННЦ інформаційних технологій і систем.
 Лебедєв Євген
 Лебедєв Євген Вікторович (1941—2018) — український вчений у галузі хімії високомолекулярних сполук, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України.
 Лебедєв Євген Іванович — радянський державний діяч.
 Лебедєв Євген Олександрович — британський лорд і підприємець.
 Лебедєв Євген Олексійович (1917—1997) — радянський, російський актор. Народний артист СРСР (1968).
 Лебедєв Клавдій Васильович (1852—1916) — російський художник.
 Лебедєв Леонід Вадимович (21 квітня 1980) — український громадський діяч, експерт з питань захисту прав дітей і фінансист.
 Лебедєв Микола
 Лебедєв Микола Георгійович (1901—1992) — радянський військовий політпрацівник, один із засновників КНДР і Трудової партії Кореї.
 Лебедєв Микола Іванович (кінорежисер) (1897—1989) — радянський актор, кінорежисер, сценарист. Народний артист РРФСР (1969), лауреат Сталінської премії третього ступеня (1950).
 Лебедєв Микола Йосипович (1863—1931) — український геолог, засновник наукової школи стратиграфії Донбасу.
  (1911—1994) — математик, фахівець з теорії спеціальних функцій та інтегральних перетворень.
 Лебедєв Микола Сергійович (1921—2022) — радянський та російський актор.
 Лебедєв Михайло Геннадійович (1960) — радянський і український кінорежисер і оператор.
 Лебедєв Олександр
 Лебедєв Олександр Олексійович (04.04.1994) — Керівник регіонального штабу Московського міського відділення ВГО «Молода Гвардія Єдиної Росії»
 Лебедєв Олександр Євгенович (*1959) — російський підприємець, батько лорда Євгена Лебедєва.
 Лебедєв Олександр Євграфович — російський дворянин та землевласник.
 Лебедєв Олександр Іванович (1930) — російський актор.

 Лебедєв Олексій
 Лебедєв Олексій Володимирович (* 1950) — український науковець у галузі зварювання, доктор технічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2004).
 Лебедєв Олексій Петрович — російський історик церкви, візантиніст, ординарний професор.

 Лебедєв Павло
 Лебедєв Павло Валентинович (1962) — народний депутат України п'ятого та шостого скликань від Партії регіонів
 Лебедєв Павло Павлович (1872—1933) — генерал-майор російської імператорської армії та пізніше один з воєначальників РСЧА.
 Лебедєв Петро Миколайович (1866—1912) — російський фізик.
 Лебедєв Сергій
 Лебедєв Сергій Елефертович (*1969) — радянський та узбецький футболіст, узбецький футбольний тренер.
 Лебедєв Сергій Іванович (1902–1989) — фізіолог рослин.
 Лебедєв Сергій Олексійович (1902–1974) — вчений, академік, творець першого в континентальній Європі комп'ютера.
 Лебедєв Сергій Миколайович — Виконавчий секретар СНД. Російські прізвища
 Федір Лебедєв (1872—1918) — єпископ Прилуцький, вікарій Полтавської єпархії.

Лебедєв — хутір, Гулькевицький район, Краснодарський край
 Лебедєв — селище, Первомайський район, Оренбурзька область

Див. також 
 Лебедєва
 Лебідєв Анатолій Геннадійович